Грас-Юзе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22068.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 85 км западнее Ренна, в 31 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 425 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 243 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 182 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 182 активных работали 168 человек (97 мужчин и 71 женщина), безработных было 14 (8 мужчин и 6 женщин). Среди 61 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор